trillo (z wł.) – rodzaj muzycznego ozdobnika
 tryl
 trillo
 Trillo – miasto w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku 
 Federico Trillo (1952-) – hiszpański polityk i prawnik
 Gabriela Huerta Trillo (1983-)– meksykańska wioślarka
 Manny Trillo (1950-) – wenezuelski baseballista